Буер — лёгкая лодка или платформа, установленная на металлических коньках для скольжения по льду и оснащённая мачтой с парусами.
 Буер — дух, который фигурирует в гримуаре «Pseudomonarchia Daemonum» и его производных.

Географические объекты 
 Буэр — город и коммуна на западе Франции.
 Буер — бывший город в Вестфалии на западе Германии. Ныне — часть города Гельзенкирхен

См. также 
 Буерный спорт
 Буе